Серия B 1998/1999 () — 67-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 6 сентября 1998 года и закончился 13 июня 1999 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Серия B 1998/99 на legaserieb.it
 Серия B 1998/99 на rsssf.com

1998/1999
Футбол в Италии в 1998 году
Футбол в Италии в 1999 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1998/1999